Намерікава (Тояма)
Намерікава (Фукусіма)